Miejscowości w USA:
 Unionville – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Bedford
 Unionville – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Tift
 Unionville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Unionville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Unionville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Unionville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Unionville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
 Unionville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Unionville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler